Dumb (canção)
Dumb client 
Ou ainda:
Dumb & Dumber

Desambiguação